Sergio González (futebolista) (1976-), um ex-futebolista e treinador de futebol espanhol.
Sergio González (voleibolista) (1980-), um jogador de vôlei de praia cubano.